ATS je kratica za:
 ATS, ISO 4217 koda za avstrijski šiling
 ATS, nekdanje italijansko moštvo Formule 1
 ATS, nekdanje nemško moštvo Formule 1
 Acta theologica Sloveniae, znanstvena publikacija